Cristina Carlota de Wurtemberg (en alemán, Christine Charlotte von Württemberg; Stuttgart, 21 de octubre de 1645-Bruchhausen, 16 de mayo de 1699) fue una princesa consorte de Frisia Oriental por su matrimonio con el príncipe Jorge Cristián de Frisia Oriental. Sirvió como regente de Frisia Oriental durante la minoría de edad de su hijo entre 1665 y 1690.

Biografía 
Cristina Carlota era hija del duque Everardo III de Wurtemberg de su primer matrimonio con Ana Catalina de Salm-Kyrburg. Con 17 años de edad contrajo matrimonio el 14 de mayo de 1662 con el conde Jorge Cristián de Frisia Oriental, quien fue elevado en ese mismo año al rango hereditario de príncipe.

Regencia 
Jorge Cristián murió el 6 de junio de 1665, dejando a su esposa embarazada de su tercer hijo; cuatro meses más tarde (1 de octubre de 1665), Cristina Carlota dio a luz a un hijo, Cristián Everardo.

Como madre del príncipe recién nacido, se convirtió en tutora y regente de Frisia Oriental. Intentó gobernar como princesa absolutista, lo que llevó a una serie de conflictos con los conscientemente igualitarios Estados de Frisia Oriental y condujo al país al borde de la guerra civil en varias ocasiones.  

Fue considerada extraordinariamente hermosa, inteligente y elocuente, pero también dominante, implacable, impenitente y derrochadora. Su reinado fue marcado por las disputas dentro de Frisia Oriental. Los historiadores tienen una negativa visión de su desempeño en general, que pudo ser debido a sus conflictos con los Estados.

Su mayor éxito en política exterior fue un tratado fronterizo con Oldemburgo el 22 de diciembre de 1666. Este tratado creó la llamada línea dorada, que separa Frisia Oriental del Oldemburgo Frisón hasta día de hoy.

En 1690, el emperador apoyó a los Estados y declaró a su hijo mayor de edad.

Descendencia 
 Everardina Catalina (25 de mayo de 1663-10 de julio de 1664), murió en la infancia.
 Juliana Carlota (3 de enero de 1664-3 de junio de 1666), murió en la infancia.
 Cristián Everardo (1 de octubre de 1665-30 de junio de 1708), sucesor de su padre.

Ancestros

Bibliografía

Enlaces externos 
 Biographical Dictionary of East Frisia

Alemanes del siglo XVII
Regentes de Alemania
Princesas de Alemania
Cristina Carlota
Historia de Frisia oriental
Casa de Cirksena